Тастобе — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тастобе — село в Каратальском районе Алматинской области.
 Тастобе — село в Жамбылском районе Жамбылской области.